L'arrondissement de Stade est un arrondissement de la province prussienne de Hanovre de 1885 à 1932. Le siège de l'arrondissement est à Stade.

Histoire 
L'arrondissement de Stade est formé en 1885 à partir de la ville indépendante de Stade, le bureau d'Harsefeld à l'exception de la commune de Neuland et le bureau d' à exception de la commune d'Elm. Lors de la réforme territoriale de 1932, l'arrondissement de Stade est fusionné avec l' et des parties de l' et de l' pour former le nouveau arrondissement de Stade.

Administrateurs de l'arrondissement 
 1885-1895 
 1895-1917 
 1917-1932

Évolution de la démographie

Villes et communes 
Les villes et communes de l'arrondissement de Stade avec leur population de 1910 à 1925  :

 1) constituée avant 1932
 2) à partir de 1933 Bossel
 3) jusqu'en 1909 Borrell

Liens externes

Références 

Arrondissement dans la province de Hanovre
Division administrative fondée en 1885
Division administrative disparue en 1932